Ла Пинтада има више значења:

 Ла Пинтада (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Пинтада (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пинтада (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пинтада (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пинтада (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Пинтада (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пинтада, Рестауранте (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику